Руснаците (, ) са етническа група в Казахстан. Според преброяването на населението през 2009 г. те са 3 793 764 души, или 23,69 % от населението на страната.

История 

В периода 1992 – 1998 година страната напускат 1 208 574 руснаци, като по-голяма част от тях се преместват да живеят в Русия.

Преброявания на населението 
Численост и дял на руснаците според преброяванията на населението през годините:

Численост и дял на руснаците според преброяванията на населението през годините, по области и градове с областно значение:

Оценки на населението 
Численост на руснаците според оценки на Комитета по статистика на МНИ на Република Казахстан (прези това Агенция на Република Казахстан по статистика) през годините, по области и градове с областно значение:

Език 

Руснаците владеят в ниска степен казахски език и не са мотивирани да го изучават. Според преброяване на населението от 2009 година, делът на етническите руснаци които могат да четат и пишат на казахски език е 6,3 %.

Емиграция 
В периода от 1990 до 1997 година, Казахстан напускат 1,2 милиона руснаци (съставлявайки 14 % от населението), 90 % от които се заселват в Русия.

Основните фактори за емиграцията в този период е:
 Разпадането на Съветския съюз, което кара руснаците да се заселват в етническата им родина.
 Безработицата и инфлацията в началото на 90-те години на 20 век.
 Бързото нарастване на основното казахско население и миграцията му от селата в градовете, което довежда до междуетническа конкуренция на пазара на труда. Както и увеличаване на казахите в държавния апарат и водещите сектори на икономиката.

Организации 
Законодателството в Казахстан забранява създаването на политически партии на етническа и религиозна основа.

Организации на руснаците са:

 Обществено обединение – Републиканско славянско движение „Лад“ (от 26 септември 1992 г.). Една от основните цели на организацията е признаването на руския език за втори държавен. Организацията има около 50 000 членове и разполага с 24 клона в цялата страна. Издава в-к „LAD“. Председател на организацията е Максим Крамаренко.
 Обществено обединение „Изток“
 Руска община в Казахстан
 Асоциация на преподавателите по руски в училища в Казахстан
 Обществено обединение „Славянски културен център“

Източници

Външни препратки 

 Сайт на руснаците в Казахстан
  Информация за руснаците  в уебсайта на Асоциацията на народите в Казахстан

Етнически групи в Казахстан
Казахстан